Alicja w Krainie Czarów – powieść Charlesa Lutwidge’a Dodgsona

Filmy 
 Alicja w Krainie Czarów – brytyjski film z 1903 roku
 Alicja w Krainie Czarów – amerykański film z 1915 roku
 Alicja w Krainie Czarów – amerykański film z 1933 roku
 Alicja w Krainie Czarów – amerykański film animowany z 1951 roku
 Alicja w Krainie Czarów – radziecki film animowany z 1981 roku
 Alicja w Krainie Czarów – japoński serial animowany z lat 1983–1984
 Alicja w Krainie Czarów – amerykański dwuczęściowy film z 1985 roku
 Alicja w Krainie Czarów – australijski film animowany z 1988 roku
 Alicja w Krainie Czarów – amerykański film z 1999 roku 
 Alicja w Krainie Czarów – amerykański film z 2010 roku

Inne 
 Alicja w Krainie Czarów – bajka muzyczna z 1977 roku

Zobacz też 
 Zespół Alicji w Krainie Czarów